A05 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Belesta
A05 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti dell'apertura Réti